Олег Дмитриевич Лукичёв (26 февраля 1946 года, село Никитское, Куркинский район, Тульская область) — российский политик. Главный врач Тульской областной больницы. Председатель Тульской областной Думы третьего созыва. Доктор медицинских наук. Заслуженный врач Российской Федерации.

Биография 
В 1970 году, окончил Смоленский медицинский институт. В сентябре 1996 года избран депутатом Тульской областной Думы.

Главный врач Тульской областной больницы. Председатель Тульской областной Думы третьего созыва. 28 апреля 2009 года Олега Дмитриевича депутата Тульской областной Думы приняли в ряды ЛДПР. В сентябре 2009 года исключили из рядов ЛДПР.

Председатель общества православных врачей Тульской области.

Награды и звания 
 Заслуженный врач Российской Федерации.
 Орден Почёта.
 Почётный гражданин Муниципального образования Кукинского района Тульской области.

Примечания 

Председатели Тульской областной думы
Депутаты Тульского областного совета
Исключённые из ЛДПР